Estivense – abitanti di Estiva Gerbi
Estivense – abitanti di Estiva